Wilhelm Moberg kan avse:

Wilhelm Moberg (läkare) (1832–1880)
Wilhelm Moberg (häradshövding) (1857–1923)
Vilhelm Moberg (1898–1973), författare